Carlos Jiménez puede referirse a:
 Carlos Jiménez Díaz (1898-1967), médico español.
 Carlos Jiménez (imitador) (1971-), humorista español.
 Carlos Jiménez Mabarak (1916-1994), compositor mexicano.
 Carlos Jiménez Macías (1950-), político mexicano.
 Carlos Jiménez Placer (1833-1896), escritor, pintor y periodista español.
 Carlos Jiménez Sánchez (1976-), jugador de baloncesto español.
 Carlos Jiménez Villarejo (1935-), fiscal anticorrupción español de 1995 a 2003.
 Carlitos "La Mona" Jiménez (1951-), cantante argentino.
 Carlos Miguel Jiménez (1914-1970), músico paraguayo.